Паро́нимы (от  — около; рядом +  — «имя») — это слова, сходные по звучанию и морфемному составу, но различающиеся лексическим значением. Также возможно ошибочное употребление одного из них вместо другого. Например, адресат — адресант. По аналогии с ложными друзьями переводчика паронимы иногда называются ложными братьями.

Паронимия объясняется нетвёрдым знанием значения одного из слов или даже обоих, некомпетентностью говорящего (пишущего) в той сфере деятельности, откуда взято слово, а также парапраксисом (напр., оговорки). Особенно важно обращать внимание на паронимы при изучении иностранных языков, так как многие паронимы могут не различаться изучающими иностранный язык вследствие расхождений в артикуляционной базе:  и . Иногда одному многозначному слову либо нескольким омонимам в одном языке соответствуют несколько разных паронимов в другом:  (и мероприятие, и произведение) —  (только мероприятие),  (только произведение);  (и точка схождения световых лучей, и трюк) —  (только точка схождения световых лучей),  (только трюк).

Некоторые паронимы широко распространяются в языке и находят отражение в словарях. Например, глагол «будировать» (от ), означающий «дуться», «сердиться», «быть настроенным против чего-либо», очень часто употребляется вместо сходного глагола «будоражить», и это значение занесено в словари. Прилагательное «эфемерный» (от  — однодневный), означающее «недолговечный», нередко употребляется вместо слова «эфирный» в смысле «бесплотный, мнимый, невесомый», и это значение также занесено в словари.

Классификация паронимов 
Паронимы подразделяются на корневые, аффиксальные и этимологические.

Корневые паронимы 
Корневые паронимы имеют разные корни, внешнее сходство которых является чисто случайным: ; ; ; ; ; . Общей мотивацией и общей семантической связью такие паронимы не объединены.

Аффиксальные паронимы 
Аффиксальные паронимы объединены общей мотивацией и общей семантической связью. Они имеют общий корень, но разные, хотя и сходные деривационные аффиксы: , ; ; ; ; ; ; ; . Суффиксальная паронимия широко распространена в медицинской и химической терминологии, где не только корни, но и суффиксы имеют терминологическое значение. Так, например, суффикс -ид в химической терминологии обозначает соли, не содержащие атомов кислорода (хлорид, сульфид и так далее), а -ит (наряду с -ат) — соли, содержащие атомы кислорода (сульфит, хлорат, карбонат и так далее).

Этимологические паронимы 
Этимологические паронимы — это одно и то же слово, заимствованное языком разными путями несколько раз (через посредничество разных языков) и в разных значениях:  (усвоено непосредственно из латинского) —  (усвоено через посредничество французского языка);  (из французского) —  (из итальянского). Заимствования из близкородственных языков (русский — польский — церковнославянский) либо из языков-предков (французский — латинский, хинди — санскрит) могут вызвать этимологическую паронимию, если заимствованное слово похоже на уже имеющееся исконное слово в данном языке:  ( русское слово с восточнославянским полногласием) —  (церковнославянское слово, южнославянское по происхождению); ; ;  (исконно португальское слово) —  (галлицизм, ведущий происхождение от feitiço) . Иногда параллельно могут употребляться оригинальное заимствование и заимствование, подвергшееся контаминации под влиянием народной этимологии: ; .

В английском языке из-за особой истории (римское завоевание, англосаксонское заселение, франко-норманнское завоевание) существуют не только пары, но даже тройки и четвёрки этимологических паронимов. Примерами являются regal — real — royal, legal — leal — loyal, place — plateau — plaza — piazza, captain — capo — chief — chef, hostel — hostal — hospital — hotel, fidelity — faithfulness — fealty, chariot — cart — carriage — car.

Парономазия — преднамеренное употребление паронимов 
Если смешение паронимов — грубая лексическая ошибка, то преднамеренное употребление двух слов-паронимов в одном предложении представляет собой стилистическую фигуру, называемую «парономазия» (от греч. возле, около + называю).

Парономазию называют бинарной фигурой стилистики, поскольку в ней принимают участие оба паронима. Эта фигура распространена широко, а сокращённо её можно назвать бинарной.

См. также 
 Ложные друзья переводчика
 Омонимия
 Парапраксис

Примечания

Литература 
 

Лексикология
Литературные приёмы